De Serie A 1956/57 was het 54ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 26ste seizoen van de Serie A. Milan werd kampioen.

Eindstand

Uitslagen

Kampioen

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1956/57